Dulcken ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Dulcken (1838–1855), deutscher Pianist
 Ferdinand David Dulcken (1810–1873), deutscher Violinist und Komponist
 Ferdinand Quentin Dulcken (1837–1901), deutscher Pianist und Professor am Konservatorium in Warschau
 Henry William Dulcken (1832–1894), englischer Übersetzer und Kinderbuchautor
 Hermann Dülcken (* 1660; † nach 1687), deutscher Mediziner
 Isabella Dulcken (Sarah Isabella Auguste Dulcken, verh. Braun) (1837 – nach 1862), Concertinistin
 Johann Daniel Dulcken (1706–1757), deutscher Cembalobauer
 Johann Ludwig (Louis) Dulcken (1733 – nach 1793), deutscher Cembalobauer
 Johann Ludwig (Louis) Dulcken (1761 – nach 1835), deutscher Klavierbaumeister
 Louise Dulcken (Marie-Louise Dulcken geb. David) (1811–1850), deutsche Pianistin und Komponistin
 Sophie Louise Bohrer, geb. Dulcken (1803–1857), deutsche Pianistin
 Sophie Dulcken (Sophie Louise Auguste Dulcken) (1836 – nach 1857), deutsche Pianistin